

Cinema e televisione 
 Better Days – cortometraggio del 1913 diretto da Van Dyke Brooke
 Better Days – film del 1927 diretto da Frank S. Mattison
 Better Days – film per la televisione del 1988 diretto da Alan Clayton
 Better Days – film del 1997 diretto da Karl Lear
 Better Days (少年的你; In His Youth) – film del 2019 diretto da Derek Tsang

Musica 
 Better Days – album di Guy Clark del 1983
 Better Days – album dei Southside Johnny & The Asbury Jukes del 1991
 Better Days – singolo di Bruce Springsteen del 1992
 Better Days – album di Susan Tedeschi  del 1995
 Better Days – album di Joe del 2001
 Better Days – album dei Bruisers del 2001
 Better Days – EP dei God Forbid del 2003 
 Better Days – singolo dei Goo Goo Dolls del 2005
 Better Days – album dei Robbie Seay Band del 2005
 Better Days – album di Edwin del 2006
 Better Dayz – album di Tupac Shakur del 2002
 Better Days – mixtape di Lil Reese del 2017
 Better Days – singolo degli OneRepublic del 2020
 Better Days – singolo di Liam Gallagher del 2022